Super 8 kan syfta på:

 Super 8-film – ett filmformat
 Super 8 (film) – en film från 1999
 Super 8 (film, 2011) – en film från 2011
 Super 8, Liseberg – en åkattraktion på Liseberg
 Klubb Super 8 – ett oberoende videobolag
 Super 8 (musikproducent) – en producent inom melodisk trance
 Super 8 Stories – en dokumentärfilm om gruppen The No Smoking Orchestra
 Super 8 (maxisingel) – en maxisingel från den tyska gruppen Welle:Erdball
 Super 8 (låt) – en låt av Little Jinder